Il doppio del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Patty Fendick e Andrea Strnadová che hanno battuto in finale Lori McNeil e Mercedes Paz 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Lori McNeil /  Mercedes Paz (finale)
 Patty Fendick /  Andrea Strnadová (campionesse)

 Kimiko Date /  Florencia Labat (semifinali)
 Sandra Cecchini /  Bettina Fulco (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 1992